Майниц — крупное высокогорное озеро тектонического происхождения в пределах Анадырского района Чукотского автономного округа России.

По площади водного зеркала (48,8 км²) Майниц занимает седьмое место среди озёр Чукотки и 249-е — в России.

Название произошло от  — «большое озеро».

Гидрография 
Расположено у северных отрогов Майнопыльгинского хребта Корякского нагорья, вытянуто в меридиональном направлении.
Озеро разделено проливом на два плеса — Большой и Малый Майниц. Берег водоёма усыпан мелкой, хорошо обкатанной галькой.

На приозёрных участках по разломам разгружаются подземные воды, из-за которых образуются наледей, которые полностью стаивают в конце июля.

Флора и фауна 
На прибрежных склонах, спускающихся к озеру, произрастают ольховые леса океанического типа, в сочетании с кедровостланиковыми лесами и ерниками. В районе озера отмечено ок. 200 видов сосудистых растений, среди которых есть и охраняемые виды.

В водах озера находятся крупные нерестилища нерки (Oncorhynchus nerka). Водятся также кета, горбуша, голец Таранца, мальма, чир, сиг-пыжьян, обыкновенный валек, камчатский хариус, щука, тонкохвостый налим, слизистый подкаменщик, речной гольян, девятииглая колюшка.

Примечания 

Бассейн Берингова моря в Азии
Озёра Анадырского района